Сезон НХЛ 2019/2020 стартовал 2 октября 2019 года и стал 103-м (102-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.

12 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат был прерван и в итоге так и не был доигран. Таким образом обладателем Президентского Кубка стал «Бостон Брюинз». 

Чемпионат возобновился 1 августа 2020 года со стадии плей-офф с участием 24 клубов. В финальной серии встретились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз», в котором в шести матчах сильнее оказалась «Тампа». Самым ценным игроком плей-офф стал защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, а самым ценным игроком сезона нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

События межсезонья

Драфт 
Драфт новичков прошёл с 21 по 22 июня 2019 года на «Роджерс-арене» в Ванкувере, где под общим 1-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз» был выбран американский нападающий Джек Хьюз.

Изменения в правилах 
С сезона 2019/20 в правила вносятся следующие изменения:
расширена сфера применения видеопросмотров. Это касается как тренерских запросов, так и по решению судей;
при неудачном «челлендже» запросившая видеопросмотр момента команда будет наказываться не потерей тайм-аута, а малым штрафом. При повторном неудачном «челлендже», двойным малым штрафом;
в случае, если игрок остался без шлема во время игры, он должен покинуть лёд или снова надеть шлем, в противном случае он получит 2-минутное удаление;
арбитры обязаны просматривать видео перед принятием решения о большом штрафе (кроме удалений за драку) и удалении до конца матча;
у арбитров появляется возможность проверять справедливость собственных решений при назначении двойного малого штрафа за опасную игру высокоподнятой клюшкой;
в случае если голкипер защищающейся команды намеренно сдвигает ворота, то атакующей команде засчитывается гол.

Потолок зарплат 
На сезон 2019/20 НХЛ установила верхний предел фонда оплаты команд на уровне $ 81,5 млн., а нижний предел составил $ 60,2 млн.

Коллективное соглашение 
По условиям коллективного соглашения заключённого в январе 2013 года, любая из сторон может досрочно его расторгнуть в сентябре 2019 года. 31 августа комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил что НХЛ не станет разрывать соглашение. 16 сентября профсоюз игроков также объявил, что не будет пользоваться правом на досрочное начало новых переговоров. Таким образом нынешнее коллективное соглашение будет действовать до 15 сентября 2022 года. 10 июля 2020 года стороны ратифицировали договор о продлении действующего коллективного соглашения по сезон 2025/26.

Выставочные матчи в Европе 
«Чикаго Блэкхокс» и «Филадельфия Флайерз» в рамках подготовки к «Глобальной серии 2019» провели по одному выставочному матчу с европейскими командами. 29 сентября «Блэкхокс» сыграли в Берлине с «Айсберен Берлин», а «Флайерз» 30 сентября провели матч в Лозанне с одноимённым клубом.

Изменения в руководстве команд

Главные тренеры

Генеральные менеджеры

Регулярный чемпионат 
Регулярный чемпионат стартовал 2 октября 2019 года, а по расписанию должен был завершиться 4 апреля 2020 года, однако 12 марта из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен на неопределённое время. 26 мая 2020 года комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а сезон возобновится со стадии плей-офф, в который попадут по 12 команд от каждой конференции с наилучшим процентом набранных очков на момент остановки чемпионата.

Глобальная серия 
В сезоне 2019/20 команды НХЛ провели три матча регулярного чемпионата в Европе. 4 октября на «О2 Арене» в чешской столице Праге между собой сыграли «Чикаго Блэкхокс» и «Филадельфия Флайерз», а 8 и 9 ноября на арене «Эрикссон-Глоб» в Стокгольме провели два матча «Баффало Сейбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Матчи на открытом воздухе 

 26 октября 2019 года состоялся 5-й матч «Классики наследия» в котором на стадионе «Мозаик Стэдиум» в Реджайне встречались «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз».
 1 января 2020 года в матче «Зимней классики» «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Коттон Боул».
 «Стадионная серия» состоялась 15 февраля 2020 года на «Фэлкон Стэдиум» в Колорадо-Спрингс между «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд состоялся 25 января 2020 года на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.

Турнирное положение команд  
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 у — чемпион дивизиона.
 x — команды вышедшие в групповой раунд плей-офф;
 q — команды вышедшие в квалификационный раунд плей-офф.

Дополнительные показатели при равенстве процента набранных очков:
 Количество побед в основное время. Показатель «ВО».
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Общее количество побед. Показатель «В».

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения

Последний сезон

Плей-офф

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

Примечания

Источники 

НХЛ в сезоне 2019/2020
Сезоны НХЛ
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19